Usman I – szejk klanu Marynidów (1217-1240)
 Osman I – sułtan turecki (1299-1326) 
 Usman I – sutłan Kanem-Bornu (1356–1369)